Jesús Sánchez puede referirse a:

 Jesús Sánchez (beisbolista) (1974-), beisbolista (pitcher) dominicano.
 Jesús Sánchez Adalid (1962-), escritor y sacerdote español.
 Jesús Sánchez Carrascosa (1957-), periodista español.
 Jesús Sánchez García (1989-), futbolista mexicano.
 Jesús Sánchez-Maroto Sánchez-Migallón (1986-), futbolista español.